Purificación puede referirse a:

 Purificación, nombre propio femenino;
 Purificación, ritual religioso;
 Refinación, proceso químico de separación de sustancias;
 Purificación de proteínas;
 Purificación de agua;
 Purificación, un municipio colombiano;
 Purificación, una localidad mexicana;
 Campamento de Purificación, en Uruguay utilizado por el caudillo José Gervasio Artigas.